Sarie Marais steht für:

 Sarie Marais, ein südafrikanisches Volkslied
 Sarie Marais (Film, 1931), einen südafrikanischen Kurzfilm aus dem Jahr 1931 
 Sarie Marais (Film, 1949), einen südafrikanischen Film aus dem Jahr 1949